Servo steht für:

 Servolenkung, hydraulisch unterstützte Lenkung
 Servomotor, präzise steuerbarer Elektromotor
Servoantrieb, Kombination eines Servomotors mit einer Regelung
 Servo, ein Servomotor in Kombination mit einem Getriebe
 Servoventil, elektromagnetisch gesteuertes Stetigventil
 Servoblitz, Bezeichnung für einen entfesselten Blitz
 Servo (Software), Layout-Engine

Servo ist der Familienname folgender Personen:
 Marty Servo (1919–1969), US-amerikanischer Boxer